LDH peut faire référence à :
 
 Lactate déshydrogénase, une enzyme.
 LDH = Limiting Dome Height est un test de formabilité de bandes laminées utilisé dans l'industrie métallurgique.
 Laboratoire de démographie historique, ancien nom du Laboratoire de démographie et d'histoire sociale de l'EHESS.